Illersjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Illersjön, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (5,36 ha)
Illersjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (15,7 ha)
Lilla Illersjön, sjö i Askersunds kommun, 
Stora Illersjön, sjö i Askersunds kommun,  (8,19 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn